El término Oteiza puede hacer referencia a:

Municipios 
 Oteiza de la Solana, en Navarra (España), más conocido simplemente como Oteiza;
 Oteiza de Berrioplano, en Navarra, (España).
 Oteiza, antiguo nombre del municipio filipino de Marihatag en la provincia  de Surigao del Sur;

Personas 
 Jorge Oteiza (1908-2003), escultor vasco.
 Daniel Rodríguez Oteiza, periodista uruguayo.

Otros
 Oteiza (planta), género botánico de la familia de las asteráceas.